Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 368 dans le monde.

 Route 368 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 368 au Québec, Canada 
 Route régionale 368 en Finlande
 Route nationale 368 en France